Armand-Jean du Plessis, książę de Richelieu (1585 - 1642) – kardynał Kościoła Katolickiego, pierwszy minister króla Francji Ludwika XIII
 Louis François Armand du Plessis, książę de Richelieu (1696-1788), marszałek Francji, dyplomata i wódz francuski
 Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis, książę de Richelieu (1720-1782), marszałek Francji, dyplomata i wódz francuski
 Armand-Emmanuel du Plessis, książę Richelieu (1766-1822), dwukrotny premier Francji w służbie króla Ludwika XVIII
 "Richelieu" – francuski pancernik z okresu II wojny światowej
 Richelieu – miasto we Francji, w regionie Centre
 Richelieu – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Richelieu – rzeka w Kanadzie
 Richelieu – miasto na Mauritiusie, w dystrykcie Black River
 Haft richelieu